Mühlstädt ist der Familienname folgender Personen:
 Arnim Mühlstädt (1929–2002), deutscher Schauspieler
 Herbert Mühlstädt (1919–1988), deutscher Autor
Siehe auch:
 Mühlstedt